Le terme « exclusivité » peut faire référence à :
 la fidélité conjugale, ou exclusivité ;
 l'exclusivité des compétences.

Voir aussi